Les Retours d'Iznogoud est le vingt-quatrième album de la série de bande dessinée Iznogoud. Le scénario est de René Goscinny et le dessin est de Jean Tabary ; il a été publié en 1994, .

L'album est censé expliquer comment Iznogoud parvient à chaque aventure à revenir à sa situation normale comme si de rien n'était, bien qu'à la fin de l'aventure précédente, il fût coincé dans une situation quelconque (transformé en chien, perdu dans un labyrinthe, vendu en esclave... souvent un sort qu'il voulait réserver au calife).

Chaque « épisode d'un retour » est introduit par la dernière case de l'histoire dont il est la suite, et prend deux pages, à l'exception de La Flûte à toutous qui comporte six pages.

Commentaire
Il n'aurait pas été possible en un seul album d'expliquer les retours d'Iznogoud à partir de tous les épisodes précédents où il était piégé. C'est pourquoi seulement une partie des épisodes est traitée (et un ).

De plus, plusieurs de ses « retours » ne montrent aucunement le retour d'Iznogoud, mais le laissent coincé dans une autre situation inextricable, ce qui va à l'encontre du titre / concept de l'album.

Album de bande dessinée sorti en 1994
Album d'Iznogoud